est la formule brute de plusieurs isomères.
 esculétine, numéro CAS 
 ninhydrine, numéro CAS